Podohydnangium är ett släkte av svampar. Podohydnangium ingår i familjen Hydnangiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Podohydnangium